Powell je lahko:
 priimek več oseb:
 Cecil Frank Powell, angleški fizik
 Anthony Powell
 Bud Powell
 Colin Powell (1937-2021), ameriški general, šef generalštaba in državni sekretar ZDA
 Dick Powell
 Enoch Powell
 Jane Powell
 John Wesley Powell
 Lewis Franklin Powell mlajši
 Michael Kevin Powell
 Michael Latham Powell
 Robert Powell
 William Powell
 Sir Arnold Joseph Philip Powell
 Baden Powell

 Powell je tudi podjetje, ki izdeluje deske za rolke.